Гомперц (нем. Gomperz) — еврейская фамилия.

Известные носители:

 Гомперц, Бенджамин (1779—1865) — математик, статистик и астроном и общественный деятель.
 Гомперц, Генрих (1873—1942) — немецкий философ; сын Теодора Гомперца.
 Гомперц, Исаак (1774—1856) — писатель; брат Бенджамина Гомперца.
 Гомперц, Льюис (1783 или 1784—1861) — писатель, защитник природы, изобретатель и рационализатор в морском и токарном деле; брат Бенджамина Гомперца.
  (1822—1913), австрийский банкир и промышленник; брат Юлиуса и Теодора Гомперцев.
 Гомперц, Рихард (1859—1921) — немецкий скрипач и композитор.
 Гомперц, Самуил (1850—1924) — один из лидеров рабочего движения в Америке.
 Гомперц, Теодор (1832—1912) — немецкий философ-позитивист и филолог, историк античной философии; отец философа Генриха Гомперца.
 Гомперц, Юлиус фон (1823—1909) — австрийский промышленник; политический и общественный деятель.

Примечания